Sokar – divinità della mitologia egizia
 Sokar – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Sokar – villaggio del Pakistan
 Sokar – yacht di lusso